Енна — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Енна — провінція в Італії, у регіоні Сицилія.